Израиль в конкурсе песни Евровидение принимал участие 45 раз. Лучшие выступления были в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах.

За 41 год участия Израиль в финале получил 3038 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1400 баллов.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Принимающая страна 
Израиль трижды проводил у себя конкурс. В 1979 году, после победы, Израиль отказался проводить Евровидение 1980 во второй раз.

Голосование (1975—2015) 
 Баллы, данные Израилем

Баллы, полученные Израилем

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения